Dubovec je lahko:
 Dubovec Bisaški (Hrvaška)
 Dubovec (Hrvaška)